Михаи́л Ку́зин:
 Кузин, Михаил Иванович (1907—1980) — советский партийный и государственный деятель.
 Кузин, Михаил Ильич (1916—2009) — советский медик, академик РАМН, Герой Социалистического Труда.